Николай Григорьевич Лысенко (6 марта 1927 — 1 марта 2014) — советский и украинский общественный и политический деятель, историк, исследователь советских репрессий — тайны захоронений в Быковнянских могилах. Был первым председателем Народного Руха Украины в Броварах, одним из основателей Украинского общества «Мемориал». Почётный гражданин города Бровары.

Биография 
Николай Лысенко родился 6 марта 1927 года в Воронежской области в зажиточной семье крестьян-ремесленников.

В начале 1930-х семью Лысенко коммунисты причислили к «кулакам», в 1931 году репрессировали и выслали. В 1931—1947 годах семья находилась в ссылке в Сибири и КазССР. Половина семьи там погибла.

Во время Великой Отечественной войны, начиная с 16-летнего возраста, Николай Лысенко учился в ремесленном училище на токаря. Окончив, стал мастером в этом же училище, учил других. На фронт не попал, потому что был забронирован. Сдал экстерном экзамены за восьмой класс и получил свидетельство.

В 1947 году окончил десять классов. В этом году переехал в Воронеж, где учился в сельскохозяйственном институте по специальности экономиста-агрария. В 1952 году с отличием окончил институт.

В 1952 году по собственному желанию, как отличник, направлен на работу в Киевскую область, в Киевскую агролесомелиоративную экспедицию. Работал почвоведом.

В 1954 году поселился в Броварском районе. Работал в Броварской машинно-тракторной станции агрономом-овощеводом в колхозе им. Кирова в селе Великая Дымерка.

В 1954 году получил земельный участок в Броварах.

В 1957 году начал работать в научно-исследовательском институте «УкрНИИГИМ» в Киеве.

С 1962 года работал в институте «Укргипроводхоз» в отделе экономики. Дважды во время работы в институте длительное время находился в заграничных командировках. В 1963—1964 годах — в Тунисе, а в 1965—1967 годах — в Алжире.

С 1965 года постоянно жил в Броварах.

В 1988 году вышел на пенсию.

С первой женой Дианой Лысенко жил с 1954 по 1958 год. С 1962 по 1969 год был женат на Майе. В 1981 году женился на Неле Щербине, с которой прожил до конца жизни.

1 марта 2014 года Николай Лысенко вместе с женой Нелей Щербиной погибли на улице Димитрова в Броварах в результате дорожно-транспортного происшествия. Их сбил автомобиль, когда те переходили улицу.

Общественно-политическая деятельность 
В середине 1980-х годов Николай Лысенко взялся исследовать захоронения в селе Быковня. Опираясь на показания старожилов и архивные документы, подвижники во главе с Николаем Лысенко организовали широкое общественное движение для раскрытия быковнянской тайны. Под давлением неопровержимых фактов в 1989 году четвёртая правительственная комиссия признала, что в Быковне похоронены жертвы большевистского террора, и их пытали и расстреливали в тюрьмах Киева, а тела вывозили в быковнянском лес.

Николай Лысенко издал три книги о быковнянской трагедии и коммунистическом режиме в СССР. Книга «Быковня: преступление без раскаяния» вышла в конце 1996 года. В ней впервые обнародованы списки жертв. В 2009 году вышла книга «Быковня — наша вечная боль». Исследование «В жерновах коммунизма» вышло в 2010 году, представляла собой летопись нескольких поколений Лысенко, в которой отражена история украинского народа. Также Николай Лысенко издал несколько сотен статей о захоронении в Быковне.

Николай Лысенко был одним из основателей Украинского общества «Мемориал», несколько лет был председателем его исполкома, затем в течение 15 лет председателем общества «Мемориал Киевщины», в последние годы — почётным председателем. В Обществе политзаключённых и репрессированных отвечал за увековечение памяти жертв политических репрессий. Был первым председателем Народного Руха Украины в Броварах.

Именно Николай Лысенко был инициатором празднования Дня памяти жертв политических репрессий на территории Быковнянских могил.

В своём доме он создал Музей украинской старины и быта.

Николая Лысенко трижды избирали депутатом Броварского городского совета.

Примечания

Ссылки 
 Микола Лисенко. Биківня: Злочин без каяття. Громада. Часопис товариства української культури в Угорщині. № 3 (77), травень-червень 2005 року.

Выпускники Воронежского аграрного университета
Депутаты Броварского городского совета
Жертвы автомобильного наезда на пешеходов
Члены партии «Рух»